Dardanos kan syfta på:

 Dardanos – en kung och stamfader i grekisk mytologi, son till Zeus och Elektra
 Dardanos från Aten (ca 160–ca 85 f.Kr.), en stoisk filosof
 Dardanos (stad) – en forntida stad i Mindre Asien